Чаево — деревня в Череповецком районе Вологодской области.

Входит в состав Коротовского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Коротовский сельсовет.

Расстояние до районного центра Череповца по автодороге — 75 км, до центра муниципального образования Коротово по прямой — 14 км. Ближайшие населённые пункты — Давыдово, Миндюкино, Супроново.

По переписи 2002 года население — 128 человек (57 мужчин, 71 женщина). Преобладающая национальность — русские (98 %).

Примечания

Ссылки 
 
 
 Чаево в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Череповецкого района